Novocrania — рід плечоногих родини Craniidae. Включає 16 видів. У викопному стані відомий з пізнього палеоцену (56 млн років тому).

Види 
 Novocrania altivertex
 Novocrania anomala
 Novocrania californica
 Novocrania chathamensis
 Novocrania hawaiiensis
 Novocrania huttoni
 Novocrania indonesiensis
 Novocrania lecointei
 Novocrania nysti
 Novocrania philippinensis
 Novocrania pourtalesi
 Novocrania reevei
 Novocrania roseoradiata
 Novocrania rostrata
 Novocrania turbinata
 Novocrania valdiviae

Примітки 

Плечоногі
Роди тварин